Martin Johnson peut désigner :
 Martin Johnson Heade (1819-1904), peintre américain ;
 Martin Michael Johnson (1899-1975), prélat canadien ;
 Martin (1884-1937) et Osa Johnson (1884-1953), couple d'aventuriers américains ;
 Martin Johnson (né en 1970), joueur de rugby anglais ;
 Martin Johnson (né en 1985), musicien américain.